Le terme Galanga peut avoir plusieurs sens.

Alimentation 
Le galanga est une épice obtenue à partir du rhizome de plusieurs plantes de la famille des Zingiberacées (voir plus bas).

Botanique 
Sont habituellement appelés galangas les deux espèces suivantes :
 le Petit galanga, ou Galanga officinal : Alpinia officinarum ;
 le Grand galanga : Alpinia galanga.

Elles sont parfois confondues, volontairement ou non, avec deux autres plantes non apparentées appelées faux galanga, galanga camphré, ou encore galanga chinois :
 Kaempferia galanga ;
 Boesenbergia rotunda.

Insectes 
  Moulds, 2012 est un genre d'insectes de la famille des Cicadidae,
 Galanga labeculata (Distant, 1892) est l'unique espèce du genre ci-dessus.

Toponyme 
  est une ville et une commune d'Angola, province de Huambo.